, неофициальное русское название Принцесса Шаманов — короткий OVA-сериал, состоящий из 6 серии. Транслировался с 25 июня 1996 по 25 июня 1998 года. Каждая серия выпускалась на лазерном диске или кассете VHS. В 2001 году вышла DVD версия с первым и вторым региональным кодом. Сериал был лицензирован на территории США в 2000 году компанией Central Park Media.

Сюжет

Действие происходит параллельном «мире хранителей», которым правит всемирный хранитель Трон Йорда. Обитатели мира владеют магической силой разного уровня. С помощью магии они могут менять свою форму, уничтожать или создавать вещи, останавливать время или призывать разных существ. Источником магической силы является волшебная картина Трона Йорда, которая находится под присмотром старейшин. Однажды её похищает один из так называемых нейтрализаторов, Кагэцу, и отправляется с ней на землю (Европу). Чтобы срочно вернуть картину, старейшины посылают две группы на землю, так как без картины «мир хранителей» скоро исчезнет.

Список персонажей 
 — член королевской семьи Хранителей мира, одна из самых влиятельных людей в своём мире. Она может призывать волшебных существ и превращаться в демона во время битвы. Когда Тиара попала на землю, она поступила в колледж и одновременно искала картину Трона. В детстве победила демона, который пытался убить Грэхэма, и слилась с ним воедино.

 — маленькое существо, похожее на хорька. Всегда сопровождает Тиару. Джаполо очень умный и знает ответы на все вопросы. Всегда готов поддержать Тиару.
Сэйю: Рика Мацумото

 — мертвый партнёр Саюри, был влюблён в неё. Половину его тела покрывает металл. 
Сэйю: Рика Мацумото

 — подруга детства Тиары. Использует флейту как магическое оружие. Как и Тиара, может принимать облик демона в бою.
Сэйю: Мицуки Яёй

Сэйю: Хиро Юки

Сэйю: Коити Ямадэра

Сэйю: Томо Сакурай

Сэйю: Рокуро Ная

Список серий

01. The Throne of Yord ヨルドの座
02. Forest 森
03. Awakening 覚醒
04. Morning Prayer 祈りの朝
05. Guardian World ガーディアンワールド
06. The Festival of Wind 風の祭

Ссылки